Evento hace referencia a varios artículos:

Sociedad 

 Un evento, un acontecimiento que rompe la normalidad histórica, política o social, que posee un carácter poco común o excepcional.
 Se le suele llamar evento también a cualquier tipo de concurrencia social, como una reunión, fiesta, espectáculo, concierto

Ciencias
 Evento aleatorio o estadístico, conjunto de resultados posibles que se pueden dar en un experimento aleatorio.
 Evento (espacio-tiempo), en física, es un punto del espacio-tiempo en el que ocurre un determinado hecho.

Comunicación y literatura
 Factores constituyentes del evento comunicativo, lista de ocho factores que influyen y deben tenerse en cuenta en un evento comunicativo.
 Evento divergente o punto de divergencia; en el género literario de la ucronía, momento en el cual la historia real y la historia ucrónica divergen.
 El evento de Alamogordo, cómic creado por Francisco Astorza Puelles, y serializado en la revista Rambla.
 Evento de quinta semana, promoción especial de cómics.

Filosofía
 Acontecimiento, concepto significativo de la Filosofía contemporánea.

Wikipedia
 Wikievento o Wikiencuentro, reunión entre wikipedistas que se lleva a cabo en cualquier lugar del planeta, con la finalidad de desarrollar una actividad vinculada a Wikipedia, como ser, un taller de wikiedición, o un editatón (una maratón de ediciones), o una mesa redonda o conferencia sobre algún aspecto vinculado con los proyectos de la Fundación Wikimedia, etc.